JDE est un sigle pouvant signifier :
 Jeunes démocrates européens, une organisation européenne liée au Parti démocrate européen ;
 Le Journal des enfants, en France, un hebdomadaire d'actualité ;
 Le Journal des enfants, en Belgique, un journal sur le modèle du journal français ;
 Jacobs Douwe Egberts, une entreprise spécialisée dans le café ;
 Juge des enfants, en France.

Voir aussi 
 JDE EnterpriseOne ou JD Edwards EnterpriseOne, le progiciel de gestion intégré (PGI, ou ERP).